Топоним

 Баш-Киргиз — прежнее название села Кунцево в Нижнегорском районе Крыма
 Баш-Киргиз — прежнее название села Яркое в Ленинского района Крыма
 Баш-Киргиз — балка на  Керченском полуострове, правая составляющая реки Джапар-Берды